Dirk Wouda (1880-1961), Nederlands ingenieur en architect
Hans Wouda (1941), Nederlands waterpolospeler
Henk Wouda (1885-1946), Nederlands architect en meubelontwerper
Jan Hepkes Wouda (1862-1939), Fries fantast
Marcel Wouda (1972), Nederlands zwemmer